Miguel Rodríguez puede referirse a:

 Juan Miguel Rodríguez de la Cruz (1902-1990), artista cubano.
Miguel Rodríguez Vidal (2003-), futbolista español.
 Juan Miguel Rodríguez Gómez (s/d), profesor titular de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, España.
 Miguel Rodríguez (1961-1997), actor filipino.
 Miguel Á. Rodríguez Gallegos (1967-), atleta mexicano.
 Miguel Rodríguez Ferrer (1815-1889), escritor español.
 Miguel Rodríguez Bescansa (1900-1925), militar español.
 Miguel Rodríguez Orejuela (1943-), criminal colombiano, miembro del Cartel de Cali.
 Miguel Rodríguez-Piñero (1935-), jurista español.
 Miguel Á. Rodríguez Forero (1985-), jugador de squash colombiano.
 Miguel Rodríguez Fandeo (1953-), economista y político venezolano.
 Miguel Rodríguez Domínguez (1952-), empresario español dueño del grupo Festina.
 Miguel Rodríguez, político venezolano.